Brookwood ist der Name mehrerer Orte:

in England:
 Brookwood (Surrey)
 Brookwood Cemetery bei Woking

in den Vereinigten Staaten:
 Brookwood (Alabama)
 Brookwood (Georgia)
 Brookwood (North Carolina)
 Brookwood (Ohio)
 Brookwood (Virginia)
 Brookwood Forest (Alabama)
im NRHP gelistete Objekte:
 Brookwood Farm, in Milton, Massachusetts, ID-Nr. 80000655
 Brookwood Hills Historic District, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 79003776
 Brookwood North Historic District, in Valdosta, Georgia, ID-Nr. 95000684